N21 peut faire référence à :
 Calcul des voies urinaires inférieures (cystite et urétrite), d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Abdiel (N21), un mouilleur de mine de la Royal Navy ;
 Ligne de bus Noctilien N21 de la RATP ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres